Бангбамру () — станция, расположенная в бангкокском районе Бангпхлат. Находится на соединительной линии между Южной и Северной линиями. Управляется компанией «Государственные железные дороги Таиланда».

На платформах №1 и №3 останавливаются обычные поезда Тайских железных дорог (SRT). На платформах №2 и №4 останавливаются поезда новой линии метро SRT Light Red Line.

История 
Станция была открыта в 1968 году, и перестроена в 2009 году, с целью проведения к ней линии надземного метро.

В 2021 году была открыта линия метро SRT Light Red Line. Поезда метро останавливаются на платформах №2 и №4.

Gallery

Ссылки 
 Официальный сайт железных дорог Таиланда 

Железнодорожные станции Таиланда